Die Primeira Divisão 1993/94 war die 60. Saison der höchsten portugiesischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie begann am 22. August 1993 und endete am 2. Juni 1994.

Benfica Lissabon wurde zum 30. Mal portugiesischer Meister.

Teilnehmer 

Die 18 Mannschaften spielten an insgesamt 34 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Portugal 1993-94 auf rsssf.com
 Statistik auf fussballzz.de

Einzelnachweise 

Primeira-Liga-Saison
Fußballsaison 1993/94